Kennard kan syfta på:

 Kennard, Indiana
 Kennard, Nebraska
 Kennard, Texas